de Lange est le nom de plusieurs personnes :
 Allert de Lange, fondateur de la maison d'édition Allert de Lange Verlag.
Caitlin de Lange, née vers 2004, nageuse sud-africaine.
Cornelia de Lange (1871-1950), professeur de pédiatrie néerlandaise.
Esther de Lange née en 1975, députée européenne néerlandaise.
Johan Herman de Lange (1759-1818), homme politique néerlandais.
Nicolas de Lange (1525-1606), juriconsulte français du .
Titia de Lange, née en 1955, biologiste moléculaire et généticienne néerlandaise.

 de Lange participe aussi au nom de :
 Jens Isak de Lange Kobro (1882-1967),  Ministre de la Défense norvégien.

Voir aussi